Le Premier venu, un film français de Jacques Doillon sorti en 2008. ;
 Le Premier venu, un téléfilm français réalisé en 2022 par Michel Leclerc.